Суперкубок Туреччини з футболу 1995 — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 травня 1995 року між чемпіоном Туреччини «Бешикташом» та володарем кубка Туреччини «Трабзонспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

1995
Туреччина
1995 у турецькому спорті